Denne liste over fredede fortidsminder i Ringsted Kommune viser alle fredede fortidsminder i Ringsted Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Ringsted Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Ringsted Kommune
Ringsted Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments